Miejscowości w USA:
 Carmel – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Carmel – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Carmel – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam

Gminy w USA:
 Carmel (ang. Carmel Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Carmel (ang. Carmel Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Carmel (ang. Carmel Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam

Zobacz też 
 Carmel-by-the-Sea